Földrajz
 Rio de Janeiro állam és település Brazíliában
 Rio település Görögországban
 Rio folyó Olaszország Molise régiójában

Filmművészet
 Rio (2011) brazil–kanadai–amerikai animációs film

Zene
 Rio (1982) Duran Duran-album
 Rio az album címadó dala

Egyéb
 Rio (program)